85-й Чемпионат Европы по конькобежному спорту прошёл 23—24 января 1988 года на стадионе «De Uithof» в Гааге, Нидерланды.

Итоговое положение 

 с падением
 NC = не отобрались на заключительную дистанцию
 DQ = дисквалификация

Ссылки 
 

1988
1988 год в конькобежном спорте
Международные соревнования по конькобежному спорту в Нидерландах
Январь 1988 года
Международные спортивные соревнования в Гааге
Чемпионаты Европы в 1988 году
Чемпионаты Европы в Нидерландах